Rules – singolo dei KMFDM del 1996, dall'album Xtort
 Rules – traccia dell'album Laundry Service  di Shakira del 2001
 Rules – album dei The Whitest Boy Alive del 2009
 Rules – singolo di Doja Cat del 2019